Богун — фамилия:

 Англо-норманская графская фамилия
 Богун, Генри де, 1-й граф Херефорд — наследственный лорд-констебль Англии и 1-й граф Херефорд с 1199/1200, шериф Кента.
 Богун, Джон де, 5-й граф Херефорд — 5-й граф Херефорд, 4-й граф Эссекс с 1322, лорд Верховный констебль Англии 1322—1330.
 Богун, Уильям де, 1-й граф Нортгемптон — 1-й граф Нортгемптон с 1337, лорд Верховный констебль Англии с 1338, губернатор Бретани и шотландских марок.
 

 Другие
 Богун, Александр Иванович (род. 1948) — кинорежиссёр, исполнительный продюсер, член союза кинематографистов России.
 Богун, Андрей Андреевич (1888—1951) — советский дипломатический курьер, политработник, революционер.
 Богун, Арсентий Яковлевич (1922—1943) — советский военный лётчик.
 Богун, Григорий Михайлович (1913—1996) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Богун, Иван (укр. Іван Богун; ок. 1618—1664) — полковник Войска Запорожского.
 Богун, Николай Андреевич (1924—2005) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Богун, Ольга Юрьевна (род. 1969) — советская и российская футболистка.

См. также 
 Богунов
 Богуны
 Бокун